Овај чланак садржи топ-листу Билборд хот 100 за 1995. годину.

Поредак

Референце 

1995
Музика у 1995.